EHF est un sigle qui signifie :
 European Humanist Federation, (en français, Fédération humaniste européenne) ;
 European Handball Federation, (en français, Fédération européenne de handball) ;
 European Hockey Federation, (en français, Fédération européenne de hockey) ;
 Egypt Handball Federation, (en français, Fédération égyptienne de handball) ;
 extrêmement haute fréquence, la plus haute bande de radio fréquence ;
 état hypothécaire hors formalité, lors d'une transaction immobilière, une procédure administrative réalisée par le notaire afin de vérifier la qualité précise d'un bien immobilier (titre de propriété, identité du vendeur, sûreté réelle…).